Площа Сан-Марті́на () може стосуватися площ, названих на честь борця за незалежність американських колоній Хосе де Сан-Мартіна, у таких містах іспаномовних країн:

 Площа Сан-Мартіна — площа у столиці Аргентини місті Буенос-Айресі
 Площа Сан-Мартіна — площа в аргентинському місті Кордові
 Площа Сан-Мартіна — площа в аргентинському місті Росаріо
 Площа Сан-Мартіна — площа в аргентинському місті Формосі
 Площа Сан-Мартіна — площа у столиці Перу місті Лімі

Площі